Anglaterra: Newington (Londres), barri de Londres
 Austràlia: Newington (Sydney), barri de Sydney
 Estats Units d'Amèrica:
 Newington (Geòrgia)
 Newington (Nou Hampshire)
 Newington (Virgínia)